

Astronomia
 Comete – corpi celesti di piccole dimensioni, composti prevalentemente di ghiaccio

Mitologia 
 Comete – personaggio della mitologia greca, figlio di Stenelo ed amante di Egialea, la moglie di Diomede
 Comete – personaggio della mitologia greca, figlio di Tisameno il re di Sparta e di Argo
 Comete – personaggio della mitologia greca, figlio di Testio, uno dei partecipanti alla caccia del cinghiale Calidone
 Comete – personaggio della mitologia greca, uno dei Lapiti al matrimonio di Piritoo ed ucciso dal fratello Carasso

Musica 

 Comete - singolo di Zoda del 2019

Pagine correlate
Cometa (disambigua)
Cometo